La pression capillaire peut être un synonyme : 
 en physique et chimie, de la pression de Laplace ;
 en médecine, de la pression artérielle pulmonaire d'occlusion.